Basilissa callisto är en snäckart som beskrevs av F. M. Bayer 1971. Basilissa callisto ingår i släktet Basilissa och familjen Seguenziidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
callisto